Calviac, ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui Calviac-en-Périgord ;
 Calviac, commune française du Lot.

Voir aussi 

 Calviac-en-Périgord, commune française de la Dordogne.
 Réserve zoologique de Calviac située à Calviac-en-Périgord